Le nom Schleswig peut faire référence :
 au Schleswig, ancien duché et région historique à cheval entre le Danemark et l'Allemagne avec :
 le Nord Schleswig ou Jutland-du-Sud, partie danoise du Schleswig,
 le Sud Schleswig, partie allemande du Schleswig, désormais dans le land du Schleswig-Holstein ;
 à Schleswig, ville allemande du Schleswig-Holstein ;
 à des villages américains :
 Schleswig, village de l'Iowa,
 Schleswig, village du Wisconsin.

Homonymie de toponyme